Khaudum (auch Khaudom, Kaudom, Xhaudum) bezeichnet:

 Khaudum-Nationalpark, einen Nationalpark in Namibia
 Khaudum (Fluss), ein Rivier in Namibia